Eulalia Pérez puede referirse a:

 Eulalia Pérez de Guillén Mariné, partera, mayordoma y supercentenaria mexicana;
 Eulalia Pérez Sedeño, investigadora española.